1390 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1390 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811322.
 1390 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 705227.